Oak Hills puede referirse a:
Oak Hills (California), lugar designado por el censo en el condado de San Bernardino, estado estadounidense de California.
Oak Hills (Oregón), lugar designado por el censo en el condado de Washington, estado estadounidense de Oregón.
Oak Hills (Pensilvania), lugar designado por el censo en el condado de Butler, estado estadounidense de Pensilvania.
Oak Hills Place (Luisiana), lugar designado por el censo en la parroquia de East Baton Rouge, estado estadounidense de Luisiana.